

Nom de famille 

 Alain Tanner (1929-2022), cinéaste suisse
 Clive Tanner (1934-2022), homme politique canadien
 Elaine Tanner (1951-), nageuse canadienne
 Iris Tanner (1906–1971), nageuse britannique
 Jacqueline Tanner (1943-), écrivain et poète vaudoise
 James Tanner (1858-1915), dramaturge et metteur en scène britannique 
 James Mourilyan Tanner (1920-2010), pédiatre britannique
 Jared Tanner (19?-), mathématicien américain
 
 Joseph R. Tanner (1950-), astronaute américain
 Kalle Tanner (1874–1918), chef finlandais de la garde rouge
 Klaudia Tanner (1970-), femme politique autrichienne
 Markus Tanner (1954-), footballeur suisse
 Paul Tanner (1917-2013), musicien américain
 Robin Tanner (19?-), ministre universaliste unitarienne américaine.
 Rosalind Tanner (1900-1992), mathématicienne britannique
 Roscoe Tanner (1951-), joueur de tennis américain
 Valentin Tanner (1992-), curleur suisse
 Väinö Tanner (né Thomassen, 1881–1966), homme politique finlandais
 Väinö Tanner (1881–1948), géographe finlandais
 Wilmer W. Tanner (1919-2011), zoologiste américain

Personnages de fiction
 John Tanner, un personnage fictif du jeu vidéo de la série Driver
 Bill Tanner, un personnage de la saga James Bond.
 Orval Tanner, ami du tueur en série John Le Rouge (en. "Red John") de la série Mentalist.

Prénom 
 Tanner Scott (né en 1994), lanceur américain de basebal.

Verbe 

Pour le verbe tanner, voir l'entrée dans le Wiktionnaire : tanner ou les articles tannerie ou tannage.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais